«Апостолы Ворона» () — американский короткометражный фильм ужасов по мотивам рассказа Стивена Кинга «Дети Кукурузы».

История
Молодая пара оказалось в пустующем городе. Стал город пустовать потому, что дети по приказу некоего Билли убили родителей и держали в ежовых рукавицах весь город.

В ролях 
 Габриэль Фоулс — Бёрт
 Элис Листер — Вики
 Стивен Янг — Малыш Билли
 Мартин Бузер — Священник
 Кэтлин Элсобрук — Мать
 Лорен Бвенс — Парень
 Джон Вудвард — Подросший Билли и др.

Ссылки 

 Короткометражные фильмы по С.Кингу

См. также 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1983 года
Короткометражные фильмы США
Экранизации произведений Стивена Кинга
Короткометражные фантастические фильмы
Мистические фильмы США
Короткометражные фильмы 1980-х годов